Оберпуллендорф () — город , окружной центр в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Оберпуллендорф. . Официальный код  —  10816.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рудольф Гайслер (АНП) по результатам выборов 2012 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.
 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 9 мест.
 Зелёные занимают 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бургенланда
 
Окружные центры Бургенланда